Gran incendio de Nueva York puede hacer referencia a:

 el Gran Incendio de Nueva York de 1776; o
 el Gran Incendio de Nueva York de 1835.